Meigs County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Meigs County (Ohio) – okres státu Ohio
 Meigs County (Tennessee) – okres státu Tennessee